QBB steht für:
 QBB-95, Exportversion des chinesischen Sturmgewehrs Typ 95 (Sturmgewehr)

qbb steht für:
 Altlatein (ISO-639-3-Linguist-List-Code), Sprachvorstufe zum klassischen Latein

Abkürzung